Tang Miao (1990) – calciatore cinese nato il 16 ottobre 1990
Tang Miao (1990) – calciatore cinese nato l'8 novembre 1990
Tang Miao – pallavolista cinese nato il 4 maggio 1982